Kak zakaljalas' stal' (Как закалялась сталь) è un film del 1942 diretto da Mark Semënovič Donskoj, tratto dal romanzo Come fu temprato l'acciaio di Nikolaj Ostrovskij.

Trama

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  

Film drammatici
Nikolaj Ostrovskij